Субрегион Дан-Лафойнш () — экономико-статистический субрегион в центральной Португалии.
Входит в состав Центрального региона .
Включает в себя часть округа Визеу и один муниципалитет округа Гуарда.
Территория — 3483 км². Население — 291 017 человек. Плотность населения — 83,5 чел./км².

География 
Субрегион граничит:
 на севере — субрегионы Дору и Тамега
 на востоке — субрегионы Бейра-Интериор-Норте и Серра-да-Эштрела
 на юге — субрегионы Пиньял-Интериор-Норте и Байшу-Мондегу
 на западе — субрегионы Байшу-Вога и Энтре-Дору-и-Вога

Муниципалитеты 
Субрегион включает в себя 15 муниципалитетов:

Муниципалитеты округа Гуарда 
 Агиар-да-Бейра

Муниципалитеты округа Визеу 
 Визеу
 Вила-Нова-де-Пайва
 Возела
 Каррегал-ду-Сал
 Каштру-Дайре
 Мангуалде
 Мортагуа
 Нелаш
 Оливейра-де-Фрадеш
 Пеналва-ду-Каштелу
 Сан-Педру-ду-Сул
 Санта-Комба-Дан
 Сатан
 Тондела

Ссылки 

Регионы Португалии